Chirillo ist der Familienname folgender Personen:
 James Chirillo (* 1953), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Komponist
 Louis Chirillo (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher